Personen
 Lette (geslacht), een uit Ieper afkomstig geslacht, oorspronkelijk Lettin
 George Frederik Lette, Nederlands burgemeester afkomstig uit het bovengenoemd geslacht (1827-1884)
 Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette, Nederlands burgemeester afkomstig uit het bovengenoemd geslacht (1861-1937)
 Wilhelm Adolf Lette, Duits politicus en jurist (1799–1868)
 Anna Schepeler-Lette, Duits politica en vrouwenrechtenvoorvechtster (1827-1897), dochter van bovenstaande
 Henry Lette, Australisch cricketspeler (1829–1892)
 Lette Valeska, Duits-Amerikaanse fotografe, schilder en beeldhouwer (1885–1985)
 Kathy Lette, Australisch schrijfster (1958)
 Virginia Lette, Australisch radio- en TV-presentator

Geografie
 Lette (Coesfeld), stadsdeel van de Duitse gemeente Coesfeld, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Lette (Oelde), plaats in de Duitse gemeente Oelde, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Lette (New South Wales), plaats in New South Wales, Australië